{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60001) Adélka || 1999 TG5 ||4 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (60002) - || 1999 TU5 ||6 oktober 1999 || D. K. Chesney
|-
| (60003) - || 1999 TM7 ||7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (60004) - || 1999 TC13 ||10 oktober 1999 || T. Kobayashi
|-
| (60005) - || 1999 TW15 ||7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (60006) Holgermandel || 1999 TB16 ||13 oktober 1999 || Starkenburg
|-
| (60007) - || 1999 TO16 ||13 oktober 1999 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (60008) Jarda || 1999 TP16 ||14 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (60009) - || 1999 TL17 ||15 oktober 1999 || A. Galád, J. Tóth
|-
| (60010) - || 1999 TK18 ||13 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (60011) - || 1999 TA20 ||15 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (60012) - || 1999 TU26 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60013) - || 1999 TW26 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60014) - || 1999 TW27 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60015) - || 1999 TD31 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60016) - || 1999 TJ33 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60017) - || 1999 TP36 ||12 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (60018) - || 1999 TN37 ||15 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (60019) - || 1999 TW38 ||1 oktober 1999 || CSS
|-
| (60020) - || 1999 TN39 ||3 oktober 1999 || CSS
|-
| (60021) - || 1999 TT42 ||3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60022) - || 1999 TX44 ||3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60023) - || 1999 TC45 ||3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60024) - || 1999 TW47 ||4 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60025) - || 1999 TY52 ||6 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60026) - || 1999 TC72 ||9 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60027) - || 1999 TP80 ||11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60028) - || 1999 TB81 ||11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60029) - || 1999 TM88 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60030) - || 1999 TE89 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60031) - || 1999 TH89 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60032) - || 1999 TJ92 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60033) - || 1999 TV92 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60034) - || 1999 TX92 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60035) - || 1999 TO93 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60036) - || 1999 TD94 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60037) - || 1999 TH94 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60038) - || 1999 TR94 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60039) - || 1999 TS94 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60040) - || 1999 TK96 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60041) - || 1999 TF100 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60042) - || 1999 TF102 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60043) - || 1999 TT102 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60044) - || 1999 TA103 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60045) - || 1999 TD104 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60046) - || 1999 TL104 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60047) - || 1999 TQ104 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60048) - || 1999 TS104 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60049) - || 1999 TW105 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60050) - || 1999 TJ106 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60051) - || 1999 TN106 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60052) - || 1999 TM107 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60053) - || 1999 TB109 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60054) - || 1999 TF110 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60055) - || 1999 TB112 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60056) - || 1999 TG116 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60057) - || 1999 TZ117 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60058) - || 1999 TE118 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60059) - || 1999 TG118 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60060) - || 1999 TS118 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60061) - || 1999 TY118 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60062) - || 1999 TE119 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60063) - || 1999 TN121 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60064) - || 1999 TG123 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60065) - || 1999 TR123 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60066) - || 1999 TM124 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60067) - || 1999 TH126 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60068) - || 1999 TN127 ||4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60069) - || 1999 TK129 ||6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60070) - || 1999 TY129 ||6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60071) - || 1999 TY131 ||6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60072) - || 1999 TN132 ||6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60073) - || 1999 TQ135 ||6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60074) - || 1999 TV137 ||6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60075) - || 1999 TZ142 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60076) - || 1999 TC143 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60077) - || 1999 TZ143 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60078) - || 1999 TS146 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60079) - || 1999 TB147 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60080) - || 1999 TG149 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60081) - || 1999 TV149 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60082) - || 1999 TL150 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60083) - || 1999 TG151 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60084) - || 1999 TT151 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60085) - || 1999 TA152 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60086) - || 1999 TC152 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60087) - || 1999 TY152 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60088) - || 1999 TR153 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60089) - || 1999 TK154 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60090) - || 1999 TC156 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60091) - || 1999 TG156 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60092) - || 1999 TJ157 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60093) - || 1999 TR157 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60094) - || 1999 TQ161 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60095) - || 1999 TX162 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60096) - || 1999 TG166 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60097) - || 1999 TZ166 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60098) - || 1999 TM170 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60099) - || 1999 TW173 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60100) - || 1999 TV175 ||10 oktober 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten